La nazionale di pallavolo femminile dell'Uzbekistan è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Uzbekistan ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Uzbekistan.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

AVC Challenge Cup

Voci correlate
 Nazionale di pallavolo maschile dell'Uzbekistan

Altri progetti 

 
Pallavolo